Ивановка — деревня в Воскресенском районе Московской области. Входит в состав Белоозёрского городского поселения. Население —  чел. ().

История 
Первое упоминание о деревне датируется около 1862 года. Основана деревня была немцем Иваном Беком, служивший при царском дворе. За хорошую работу он и был награждён этими территориями и деревня получила название в честь его основателя, как было модно в то время. Позже, после его смерти, его сыном были образованы соседние деревни — Михалёво, Надеждино, Александровка (сейчас не существует).

До 1939 года Ивановка была центром Ивановского сельсовета.

Расположение 
Расположена в непосредственной близости к железнодорожной платформе Радуга железной дороги Москва — Рязань. Через деревню проходит шоссе из Воскресенска до деревни Малышево. Вплотную к деревне со стороны Москвы примыкает Виноградовское лесничество.

Расстояние от административного центра поселения Белоозёрский — 3,5 км. Расстояние от административного центра района Воскресенск — 25 км.

От Воскресенска до Ивановки можно доехать на автобусе № 40.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Московская область)